Герд Мюллер () — німецький політик.
 Герд Мюллер () — німецький футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок